Le parc national de Khotyn   est un  parc national de l'oblast de Tchernivtsi situé à l'ouest de l'Ukraine. Le parc entoure la forteresse de Khotin sur la rive du Dniestr, dans l’oblast de Tchernivtsi.

Notes et références

Articles connexes 
 Liste des parcs nationaux de l'Ukraine.

Liens externes 

Réserve de biosphère en Ukraine
Oblast de Tchernivtsi
Parc national créé en 2010
Parc